Название нескольких существовавших рядом селений в Красноперекопском районе Крыма:

 Берды-Булат татарский — исчезнувшее село.
 Берды-Булат (молоканский) — прежнее название исчезнувшего села Берёзовка.
 Берды-Булат (русский) — исчезнувшее село. 
 Берды-Булат немецкий — прежнее название современного села Привольное